Ел Посирон има више значења:

 Ел Посирон (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Посирон (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику